Walter Katzenstein ist der Name folgender Personen:

 Walter Katzenstein (1878–1929), deutscher Ruderer, siehe Walther Katzenstein
* Walter Katzenstein (1902–nach 1942), deutscher Rechtsanwalt, siehe Liste der Stolpersteine im Kölner Stadtteil Neustadt-Süd #Walter Katzenstein